

Гренджвілл — місто, штат Айдахо
 Гренджвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія